Osterberg ist der Name von Bergen, Bergspornen, Erhebungen und Anhöhen (sortiert nach Höhe):

in Deutschland:
 Osterberg (Ippingen) (922,6 m), der Schwäbischen Alb bei Ippingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Osterberg (Bischofsheim) (ca. 714 m), bei Bischofsheim in der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Unterfranken, Bayern
 Osterberg (Hofstetten) (495 m), bei Hofstetten (Hitzhofen), Landkreis Eichstätt, Bayern
 Osterberg (Behringen) (ca. 410 m), bei Behringen, Ilm-Kreis, Thüringen
 Osterberg (Bad Kissingen) (358,1 m), bei Bad Kissingen, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Osterberg, früherer Name des Dreifaltigkeitsberges (ca. 350 bis 400 m), Osthang des Steinbuckels, in Regensburg, Bayern
 Osterberg (Bovenden) (ca. 350 m), bei Bovenden, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Osterberg (Biesingen) (340,8 m), bei Biesingen, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Osterberg (Reinhardswald) (340,6 m), bei Holzhausen (Immenhausen) im Reinhardswald
 Osterberg (Rheinisches Schiefergebirge) (ca. 280 m), in den Südhöhen in Wuppertal-Elberfeld, Nordrhein-Westfalen
 Osterberg (Bensen) (260,1 m), im Süntel bei Bensen, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Osterberg (Vellmar) (258,2 m), bei Vellmar, Landkreis Kassel, Hessen
 Osterberg (253,4 m), Stelle auf dem Westhang des Hasensteil bei Albisheim, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Osterberg (Dresden) (ca. 245 m), nahe dem Steinberg in Dresden-Oberwartha, Sachsen
 Osterberg (Freital) (227,1 m), in Freital, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Zwei Erhebungen Osterberg im Wiehengebirge, Bad-Essen, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen:
 Osterberg (Hüsede) (186 m), bei Bad Essen-Hüsede
 Osterberg (Wehrendorf) (173 m), bei Bad Essen-Wehrendorf
 Osterberg (Wefensleben) (166,8 m), bei Wefensleben, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Zwei Erhebungen Osterberg in der Lüneburger Heide in Wriedel, Landkreis Uelzen, Niedersachsen:
 Osterberg (Brockhöfe) (ca. 89 m), beim Ortsteil Brockhöfe
 Osterberg (Holthusen I) (ca. 86,5 m), beim Ortsteil Holthusen I
 Osterberg (Jesteburg) (63,4 m), beim Ortsteil Reindorfer Osterberg von Jesteburg, Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Osterberg (Langendamm) (ca. 52,2 m), beim Ortsteil Langendamm in Nienburg/Weser, Niedersachsen

abgetragene Erhebung:
 Osterberg (Sande), bei Sande (Paderborn), Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen

in Italien:
 Osterberg, deutscher Name des Monte Pasquale (3553 m) in den Ortler-Alpen nahe Santa Caterina Valfurva, Provinz Sondrio

in Slowenien:
 Osterberg (Sveti Duh) (904 m) im Kozjak (Poßruck-Gebirge) bei Sveti Duh (Selnica ob Dravi), Region Podravska (Draugebiet)

Osterberg ist der Name von Ortschaften:

in Bayern:
 Osterberg, Gemeinde im Landkreis Neu-Ulm
 Osterberg (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu
 Osterberg (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau
 Osterberg (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen
 Osterberg (Böhen), Ortsteil der Gemeinde Böhen, Landkreis Unterallgäu
 Osterberg (Dietmannsried), Ortsteil des Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu
 Osterberg (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach
 Osterberg (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting
 Osterberg (Unterthingau), Ortsteil des Marktes Unterthingau, Landkreis Ostallgäu

außerdem:
 Osterberg (Lotte), Ortsteil der Gemeinde Lotte, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Osterberg (Gemeinde Offenhausen), Ortschaft der Marktgemeinde Offenhausen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Sostro, Ortsteil der Stadt Ljubljana sowie die dortige verfallene Burg, Slowenien

Osterberg ist der Name von Naturschutzgebieten:
 Osterberg (Landkreis Hildesheim), bei Hildesheim, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Osterberg (Landkreis Holzminden), bei Polle, Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Osterberg (Donnersbergkreis), auf dem Westhang des Hasensteil bei Albisheim, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Lange Dreisch und Osterberg, bei Hildesheim, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen

Osterberg bezeichnet auch:
 Megalithpark Osterberg in Bad Fallingbostel, Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Schloss Osterberg in Osterberg, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Osterberg, Weinlage bei Ribeauvillé, Département Haut-Rhin, Elsass, Frankreich
 Osterberg, Weinlage bei Essingen, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz

Osterberg ist der Name folgender Adelsgeschlechter und Personen:
 Osterberg (Adelsgeschlecht), mehrere Adelsgeschlechter
 Daniel Paschasius von Osterberg (1634–1711), böhmischer Adliger
 James Osterberg alias Iggy Pop (* 1947), US-amerikanischer Rockmusiker
 Jorj O. Osterberg (1915–2008), US-amerikanischer Bauingenieur
 Max Osterberg (1865–1938), deutscher Schriftsteller und Journalist 

Siehe auch:
 Österberg (Begriffsklärung)
 Osterburg
 Osterhalde
 Osterkopf